Erasmo Recami (1939-2021) – fisico e accademico italiano
 Francesco Recami (1956) – scrittore italiano